Luzim kan syfta på:

Israel 

 Even Sappir, ort, Jerusalem,

Portugal 

 Luzim (freguesia i Portugal), Porto, Penafiel,